Amerikai Egyesült Államok
 Long View
 Longview (Georgetown, Kentucky)
Longview (Louisville)
 Longview (Gardner, Louisiana)
 Longview (Lutcher, Louisiana)
 Longview (Missouri)
 Longview (Nyugat-Virginia)
 Longview (Nashville, Tennessee)
 Longview (Texas)
 Longview (Benton megye, Washington)
 Longview (Cowlitz megye, Washington)

 Kanada
 Longview (Alberta)
 Longview (Brit-Columbia)

Zene
Longview, Green Day-dal